Júlia, női név

Zene

 Julia, Beatles-dal
 Julia, Eurythmics-dal
 Julia, Chris Rea-dal

Irodalom

 Julia, George Orwell 1984 című regényének egyik szereplője.